Дајер има више значења:
 Округ Дајер (Тенеси)
 Дајер (Невада)
 Дајер (Арканзас)
 Дајер (Индијана)
 Дајер (Тенеси)